

Казвелл — місто, штат Мен
 Казвелл — місто, штат Вісконсин